Ainley peut nommer :
Anthony Ainley (1932-2004), acteur anglais ;
Richard Ainley (1910-1967), acteur anglais, demi-frère du précédent.